Zborów peut désigner :

En Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zborów, un village du powiat de Kalisz.
 Zborów, un village du powiat de Turek.

dans la voïvodie de Łódź
 Zborów, un village du powiat de Łask.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Zborów, un village du powiat de Busko.

En Ukraine :
 Zborów, ancienne ville de la Pologne, devenu ukrainien sous le nom de Zboriv.